Koryta (Groot-Polen), een plaats
 Een Tsjechische gemeente:
 Koryta (okres Plzeň-sever)
 Koryta (okres Mladá Boleslav)